Ово име носили су:

Јован Грчић - лекар и песник
Јован Грчић - историчар